Polyxena steht in der griechischen Mythologie für:
 Polyxena (Tochter des Priamos)
 Polyxena, eine der Danaiden
 Polyxene, Mutter des Menestheus, auch Mnesimache genannt

Polyxena ist der Name folgender historischer Personen:
 Polyxena, ein anderer Name der Olympias von Epirus, der Gemahlin von Philipp II. von Makedonien und Mutter von Alexander dem Großen
 Polyxena von Lobkowicz  (auch Polyxena Rosenberger von Pernstein; 1566–1642), tschechische Adelige
 Polyxena von Hessen-Rotenburg (1706–1735), zweite Frau von Carlo Emanuele I., König von Sardinien und als Karl Emanuel III. Herzog von Savoyen
 Polyxena Christiane Auguste Dilthey (1728–1777), deutsche Dichterin

Polyxena in den Naturwissenschaften steht für:
 (595) Polyxena, ein Asteroid
 Zerynthia polyxena, der lateinische Name des Osterluzeifalters
 Polyxena (Gattung), Gattung von Hyazinthengewächsen